Рахов:

 Рахов — город на Украине, административный центр Раховского района Закарпатской области.
 Рахов, Алексей Владимирович (род. 1960) — российский и советский рок-музыкант, композитор и мультиинструменталист.
 Рахов, Василий Осипович (1861—1928) — российский благотворитель и проповедник.
 Рахов, Виктор Георгиевич (1914—1939) — военный лётчик, Герой Советского Союза.